

Codici 
 RNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Renaison, Roanne, Francia

Mass media
 RNE  – Radio Nacional de Espaňa

Sigle
 RNE (Russkoe Nacional'noe Edinstvo) – partito politico russo